Jeanne d’Arc (): 
 Jeanne d’Arc (игра) — тактическая ролевая игра, разработанная японской компанией Level-5 для платформы PlayStation Portable.
 Jeanne d’Arc (альбом) — третий альбом итальянской симфо-пауэр-метал-группы Thy Majestie.

См. также 
 Жанна д’Арк (значения)